Сурин — русская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Сурин, Александр Владимирович (1939—2015) — советский и российский режиссёр и сценарист.
 
 Сурин, Бруни (род. 1967) — канадский спринтер.
 Сурин, Владимир Николаевич — генеральный директор «Мосфильма» в 1960-e годы.
 Сурин, Игорь Анатольевич (род. 1974) — российский футболист.
 Сурин, Мартын Акимович (1908—1963) — Герой Советского Союза (1945).
 Сурин, Николай Александрович (род. 1937) — советский и российский генетик и селекционер, академик ВАСХНИЛ и РАН (2013).
 Сурин, Пётр Васильевич (1906—1983) — советский государственный и политический деятель, председатель Исполнительного комитета Куйбышевского городского Совета.
 Сурин, Станислав-Сильвестр Онуфриевич (1858—1928) — русский и польский генерал.

Топоним 
 Сурин — провинция Таиланда.
 Сурин — город, административный центр одноимённой провинции в Таиланде.

Другое 
 Сурин — аэропорт в Таиланде.
 Сурин — футбольный клуб из Таиланда.

См. также 
 Суринские острова — небольшой архипелаг в Андаманском море, принадлежит Таиланду
 Сурины — дворянский род